

Toponyme 
 Salz (Bavière), une commune de Bavière (Allemagne)
 Salz (Rhénanie-Palatinat), une commune de Rhénanie-Palatinat (Allemagne)

Homonymie de toponyme